Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Letts e Peter Lundgren che hanno battuto in finale Christo Steyn e Danie Visser 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Christo Steyn /  Danie Visser (finale)
 Kelly Evernden /  Chip Hooper (quarti di finale)

 Eddie Edwards /  Gary Muller (quarti di finale)
 Charles Bud Cox /  Mark Dickson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1986